Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nicholas (ang. Nicholas County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Nicholas (ang. Nicholas County) – w stanie Wirginia Zachodnia